Большеозёрское сельское поселение — муниципальное образование в составе Балтайского района Саратовской области. 

Административный центр — село Большие Озерки. На территории поселения находятся 13 населённых пунктов — 8 сёл, 5 деревень.

Населённые пункты 
 село Большие Озерки — административный центр;
 село Алентьевка;
 село Журавлиха;
 село Кикино;
 село Пилюгино;
 село Столыпино;
 село Чернобулак;
 село Юрьевка;
 деревня Алферьевка;
 деревня Зубриловка;
 деревня Козловка;
 деревня Красное Поле.
 деревня Паник.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Балтайского района

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балтайского района